Diego Pozo puede hacer referencia a:

Diego Pozo, músico español, guitarrista de Los Delinqüentes;
Diego Pozo, futbolista argentino.